Mandingo est un roman américain de Kyle Onstott (1957).
 Mandingo est un film américain de Richard Fleischer (1975), adapté du roman.
 Mandingo est un acteur pornographique américain.
 Mandingo un groupe de jazz-funk anglais des années 1970.